Мале́тич — фамилия. Известные носители:

 Малетич, Дарко (род. 1980) — боснийский футболист.
 Малетич, Джордже (1816—1888) — сербский поэт, переводчик, литературовед.
 Малетич, Ивана (род. 1973) — хорватский экономист и политический деятель.
 Малетич, Николай Иванович (в монашестве Макарий; род. 1944) — митрополит ПЦУ.
 Малетич, Саня (род. 1973) — боснийская и сербская певица.